Stati Uniti d'America
 Sunland – insediamento della Contea di Iny, California
 Sunland – quartiere di Los Angeles, California
 Sudafrica
 Sunland – città della Municipalità locale di Sundays River Valley